Сціборський — прізвище, зокрема українське.

 Сціборський Микола Орестович — діяч УНР, УВО, один з фундаторів ОУН, підполковник, теоретик українського націоналізму
 Сціборський М. — директор Вищої Волинської гімназії

Примітки 

Українські прізвища